Лидия Ивановна Постольник (род. 1935) — советский работник сельского хозяйства, новатор производства, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 14 августа 1935 года в селе Лемешовка Яготинского района Киевской области СССР, ныне Украины.

С 1955 года работала в колхозе имени Ленина Синельниковского района Днепропетровской области свинаркой, а с 1976 года — звеньевой операторов машинного доения. Звено, возглавляемое Лидией Постольник, в 10-й пятилетке достигла высоких показателей в своей работе.

Постольник принимала участие в ВДНХ СССР, являясь медалистом выставки.

Член КПСС с 1978 года. Была делегатом XXVI съезда КПСС, избиралась депутатом Верховного Совета УССР 8—10-го созывов.

В настоящее время находится на пенсии.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1971).
 Награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, а также медалями СССР и Украины, в частности медалью «20 лет независимости Украины» (2011).
 Почётный гражданин Синельниковского района.

Литература 
 Украинская советская энциклопедия в 12 томах. / Под ред. М. Бажана — 2-е издание — Киев, 1974—1985.

Примечания

Ссылки 
 [leksika.com.ua/14290210/ure/postolnik Лідія Іванівна Постольник] 
 Про нагородження відзнакою Президента України − ювілейною медаллю «20 років незалежності України» 
 Герои страны 

Делегаты XXVI съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва